Секст Помпей Магн Пий (Sextus Pompeius Magnus Pius; ок. 67 до н. э. — 35 до н. э) — римский военачальник и государственный деятель. 
 Секст Эмпирик (Σέξτος Εμπειρικός. начало II века) — древнегреческий врач и философ, представитель классического античного скептицизма. 
 Секст Аврелий Проперций (50 г до н. э., Ассизи — ок. 16 до н. э.) — древнеримский элегический поэт . До нас дошли четыре книги его. 
 Секст Аврелий Виктор (Sextus Aurelius Victor, IV век) — римский историк и политический деятель. 
 Секст Юлий Фронтин (Sextus Julius Frontinus; прибл. 30 год н. э.—103 год н. э.) — древнеримский политический деятель, полководец.
 Секст Юлий Африкан (Sextus Julius Africanus, Ιούλιος Αφρικανός. ок. 160 , Иерусалим — ок. 240) — раннехристианский грекоязычный писатель, один из первых христианских историков 
 Секст Помпоний (Sextus Pomponius; дата рождения и смерти неизвестны) — римский юрист II век а, автор трактатов по римскому гражданскому 
 Секст Херонейский (Σέξτος; fl. ок. 160 г. н.э.) — философ-стоик, племянник Плутарха, один из учителей Марка Аврелия. 
 Секст Афраний Бурр (Sextus Afranius Burrus ? — 62 н.  э.) — римский военачальник и государственный деятель, префект преторианцев.
 
 Секст (II век — начало III века) — раннехристианский писатель.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Секст»

Мужские имена
Имена латинского происхождения